Дроиды ( — от гр. android — «человекоподобный») — выдуманные Джорджем Лукасом роботы, механические существа, зачастую снабжавшиеся искусственным интеллектом, которые использовались в несуществующем мире фантастической киноэпопеи известного режиссёра «Звёздные войны».

В английском языке an — это форма неопределённого артикля, что и вызвало редукцию слова.

Хотя андроидами правильно называть только человекоподобных роботов, слово «дроид» в мире «Звёздных войн» означает робота вообще. Дроиды использовались и как военная сила, и как помощники, зачастую в опасных или малопрестижных для человека областях, таких как исследование неизведанных глубин галактики или астромеханика.

Классы дроидов 
Различные модели дроидов делились на пять основных классов, зависящих от их интеллекта, творческих способностей или способности к независимым действиям и мышлению.

 Первый класс: дроиды со способностью к творческому мышлению. К дроидам первого класса обычно относились дроиды-учёные, дроиды-врачи, дроиды-дознаватели, такие как G0-T0, и наделённые наибольшим количеством интеллекта дроиды-убийцы, такие как HK-47 и дроиды серии IG-88. Также к первому классу относились дроиды со смешанным типом назначения, но огромным интеллектом.

 Второй класс: технические дроиды. К ним относились дроиды-астромехи, дроиды-пилоты и дроиды-разведчики. Примером второго класса является астромеханический дроид R2-D2
 Третий класс: дроиды, имевшие социальную функцию, Такие дроиды использовались в информационных, лингвистических и дипломатических целях. Примером третьего класа является протокольный дроид C-3PO.
 Четвёртый класс: военные дроиды и дроиды служб безопасности
 Пятый класс: дроиды, созданные для операций, не требующих особого интеллекта, таких как уборка, работа в шахтах, утилизация мусора и т. д.

Боевые дроиды 
Сепаратистские боевые дроиды B1 — стандартные дроиды, использовались Торговой Федерацией для охраны торговых судов и в качестве армии (при нападении на Набу), а после её присоединения к Конфедерации Независимых Систем (КНС) они стали основой Сепаратистской армии дроидов. Стандартный B-1 без модификаций стоил минимум 900 кредитов.

Боевые супердроиды B2 — перед началом Войн клонов к сепаратистам примкнули новые системы, и одна из них предоставила улучшенную модель дроида В1. Боевое крещение они прошли в битве при Геонозисе. В отличие от своего предшественника бластеры встроенный им в руки, корпус укреплен, не имеет шеи.Дроидеки (дроиды-разрушители) — обладали скорострельными спаренными бластерами-автоматами и генератором щита, отражавшим или поглощавшим любые виды энергетических зарядов. Также имели возможность складываться в шар для ускоренного перемещения. Дроидеки модели I, сконструированные Коликоидским созидательным ульем, появились в первых трёх эпизодах цикла. Не запущенные в массовое производство дройдеки II-модели появились в дополнении к игре «Star Wars: Empire at War», а в каноне — в комиксе «Дарт Вейдер. Вейдер, часть 1».Минимальная цена дройдеки без модификаций составляла 21000 кредитов.

IG-100 «МагнаСтражи» — элитные войска, использовались как охрана лидеров сепаратистов от джедаев.

Дроиды-диверсанты (BX) — элитные дроиды армии КНС, использовавшиеся в годы Войны Клонов. В основном приспособлены для саботажей, убийств и незаметных проникновений на засекреченные объекты. Стоили минимум 17900 кредитов.

Тактический дроид — модель боевого дроида, созданного инженерами КНС во время Войны Клонов для управления войсками и обладающий незаурядными познаниями в области стратегии и тактики.

Карликовый дроид-паук — боевой дроид использовавшийся на передовой, как авангард.

Дроид краб LM-432 — благодаря мощным сервомоторам, которые перемещают ноги, тяжело бронированный краб с неплохой скоростью и проворством передвигается по неровному ландшафту и даже по скалистым поверхностям.

Боевые дроиды «Октаптарра» — боевые автоматы, использовавшиеся для борьбы с пехотой и техникой республиканцев.

Базз-дроиды — использовались КНС в космических сражениях против истребителей, выводя из строя системы управления.

Аквадроиды — боевые дроиды, приспособленные для боёв в водных мирах.

Дроиды-убийцы — использовались охотниками за головами для устранения какой-либо конкретной угрозы. Во время выполнения своих миссий, таких дроидов нередко уничтожали. Из-за большой самостоятельности и интеллекта дроиды-убийцы иногда отказывались подчиняться хозяевам.

После исполнения Приказа 66 Император Палпатин приказал отключить сепаратистских дроидов.

НК-47 

Уникальный протокольный дроид-убийца, сконструированный владыкой-ситхом Реваном из игры KotOR1. Реван лично программировал и собирал HK-47, в частности после случая, когда HK обозвал Дарта Малака «мешком с мясом», Реван сделал так, чтобы HK обращался так ко всем. В разгар войны дроид был отправлен на задание, но не смог вернуться. Побывал у многих владельцев, после чего был куплен Реваном, у которого на тот момент джедаи стерли память. После событий первой игры достался Изгнаннику, вместе с которым очистил галактику от своих пиратских копий — HK-50 и HK-51.

Гражданские дроиды 
Наряду с боевыми моделями дроидов, в галактике также использовались разнообразные дроиды, использовавшиеся в разнообразных мирных сферах жизни.

Развед-дроиды (дроиды-зонды) 
Развед-дроиды (дроиды-зонды) — специальные имперские дроиды-разведчики, которые были отправлены в разные уголки Галактики для обнаружения базы повстанцев. Оснащены легким бластером, системой межпланетной связи, всеми возможными и невозможными датчиками (у дроида даже было чувство обоняния) специальными механическими руками, которые использовались для взятия образцов разных предметов и системой самоуничтожения. Способны были функционировать десятилетиями; многие из них пережили Империю, но продолжали выполнять свою задачу.

Дроиды-помощники 
Протокольные дроиды — использовались для записи и сохранения словесной информации, а также перевода языков других народов и бинарного языка («пищания») астромеханических дроидов на язык хозяина. Примерами являются всем известный C-3PO и ТС-14 (протокольный дроид с одного из кораблей Торговой Федерации. Встречался в первом эпизоде саги).

Дроиды-аккумуляторы 
Неприметные дроиды GNK, выглядящие как небольшие ящики с ногами. Ходят очень медленно, общаются странными низкими гудками.

Несмотря на свою неприметность, незаменимы для истребителей, так как являются единственным источником энергии.

Астромеханические дроиды (дроиды-механики) 

Астромеханические дроиды (дроиды-механики, астромехи) — маленькие дроиды, раскрашенные в различные цвета, использующиеся для обслуживания тяжёлой техники, космических кораблей, а также управления компьютерными системами. Обычно оснащены различного рода инструментами и датчиками, но дроид R2-D2, один из героев цикла, оснащён также ракетными двигателями, разъёмом для хранения карт памяти, голографическим проигрывателем, маленькой дисковой пилой, электрошокером (им он убил базз-дроида в битве за Корусант) и маленькой магнитной присоской (с её помощью во время битвы на Джеонозисе он вернул голову C-3PO «на место», заменив голову дроида, случайно скреплённую с туловищем C-3PO). Астродроиды помогают при пилотировании истребителей, а на кораблях и базах противника являются просто незаменимыми благодаря возможности внедряться в компьютерные системы управления. В Старой Республике астромеханики были обычно коричневого цвета и обладали хорошим знанием компьютера. На иллюстрации показаны самые распространённые астромеханические дроиды R-серии. Дроид BB-8 из седьмого эпизода саги, в отличие от привычной R-серии, имеет шарообразную форму, так как он является дроидом серии BB.
Уникальным был дроид ручной сборки Т3-М4, он был сделан на Тарисе продавщицей дроидов, позднее куплен Реваном и принадлежал Дарт Трейе, джедаю-изгнаннику и прочим владельцам «Эбенового ястреба».

Дроиды-циклопы «Вак» — маленькие человекоподобные дроиды с одним глазом-кнопкой, отвечающей за включение/отключение, использующиеся для переноски грузов малой и средней тяжести, а также пилотирования звездолётов. Не оснащены никакими дополнительными инструментами.

Примечания

Ссылки 
 Category of droids at the Star Wars Databank
 

Техника «Звёздных войн»
Персонажи «Звёздных войн»
Персонажи-роботы